Ben Arous (stad), stad in Tunesië
 Ben Arous (gouvernement), gouvernement in Tunesië